«Дон Кихо́т возвраща́ется» () — российско-болгарский авторский фильм (режиссёр, продюсер, сценарист и исполнитель главной роли) Василия Ливанова в двух частях. Пародия-фарс по мотивам романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля Сервантеса.

Сюжет 
Испания, начало XVII века. Дон Кихано — пожилой человек, квартирующий в доме великовозрастной сеньоры и её дочки. Ведомый творческими мыслями, он кажется окружающим «немного не от мира сего, зациклившимся на рыцарских романах». Он обещает местному пастуху Санчо Пансе, что возьмёт его к себе оруженосцем, и тот скоро станет губернатором «какой-нибудь завоёванной ими области». Однажды ночью они, взяв коня и осла, сбегают на поиски приключений…

В ролях 
 Василий Ливанов — Дон Кихот (Дон Кихано)
 Армен Джигарханян — Санчо Панса
 Цветана Манева — донна Тереза (озвучивала Ирина Губанова)
 Валентин Смирнитский — падре Перес
 Стоян Алексиев — метр Николас (озвучивал Виталий Соломин)
 Борис Ливанов — Самсон Карраско (озвучивал Валерий Сторожик)
 Елена Петрова — Альдонса (озвучила Людмила Потапова)
 Велина Дойгинова (в титрах — Дойчинова) — Антония (озвучивала Нина Тобилевич)
 Стефан Данаилов — герцог (озвучивал Александр Белявский)
 Людмила Чешмеджиева — герцогиня (озвучивала Инна Выходцева)
 Степан Джигарханян (впервые на экране) — дон Мигель
 Вылчо Камарашев — кузнец Родригес (озвучивал Анатолий Кузнецов)
 Кирилл Кавадарков — Хуан Альдуро (озвучивал Юрий Назаров)
 Пётр Гюров — цыганский король (озвучивал Виктор Бохон)
 Валентин Ганев — актёр (озвучивал Владимир Ильин)
 Калин Арсов — ботаник (озвучивал Всеволод Ларионов)
 Димитр Марин — переводчик (озвучивал Всеволод Абдулов)
 Иво Кехайов — Валентино (озвучивал Александр Рахленко; в титрах — Рохленко)
 Христо Шопов — Анхель (озвучивал Виктор Незнанов)
 Валерий Дренников (впервые на экране) — пастушонок (озвучивал Кирилл Ильичёв)
 Екатерина Евро — потаскушка (озвучивала Людмила Артемьева)
 Досьо Досев (в титрах — Доси Досев) — рыбак (озвучивал Владимир Ферапонтов)
 Николай Хаджиминев — королевский сыщик (озвучивал Николай Караченцов; в титрах — Караченцев)
 Велико Стоянов — главарь каторжников (озвучивал Владислав Ковальков)
 Татьяна Лолова — дуэнья Герцогини (озвучивала Софья Кессельман)
 Кирилл Господинов — придворный
 Исмаил Хабилов — карлик
 Френсис Окойе — слуга-африканец
 Пламен Сираков — трактирщик
 Стелла Арнаудова — старая актриса
 Инна Асса (впервые на экране) — юная актриса
 Богомил Атанасов — начальник охраны

Награды и номинации 
 Специальный приз фестиваля «За романтизм» (Василий Ливанов)
 Диплом «За лучшую музыку» (Геннадий Гладков) на VI Международном кинофоруме «Золотой Витязь 1997»
 Приз жюри IV российского кинофестиваля «Литература и кино 1998» (г. Гатчина)
 Номинация на приз в категории «Лучшая музыка к фильму» (Геннадий Гладков) на XI национальной кинематографической премии «Ника 1998»

Факты 
 Василий Ливанов, рассказывая о фильме, не раз подчёркивал, что стремился уйти от идеализированного образа Дон Кихота, возникшего, по его мнению, в эпоху Просвещения, и показать одержимца, который не к добру восстаёт против разумных законов общежития.
 Оруженосец (Джигарханян) всего на 3 месяца младше своего рыцаря (Ливанова), хотя по книге разница в возрасте у них составляет пару десятков лет.

Примечания

Ссылки 
 «Дон Кихот возвращается» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 О фильме на сайте ''ruskino.ru

Фильмы России 1997 года
Фильмы Болгарии 1997 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Экранизации истории Дон Кихота
Фильмы на русском языке